Список видов рода Tipula. Данный список включает около 1000 видов одного из крупнейших родов комаров-долгоножек Tipula (семейство Tipulidae).

Acutipula 
 Подрод Acutipula Alexander, 1924

Afrotipula 
 Подрод Afrotipula Alexander, 1955
 T. aethiopica Alexander, 1972
 T. brachycera Riedel, 1914
 T. infracta Alexander, 1955

Arctotipula 
 Подрод Arctotipula Alexander, 1934

Bellardina 
 Подрод Bellardina Edwards, 1931
 T. albimacula Doane, 1912
 T. craverii Bellardi, 1859
 T. cydippe Alexander, 1947
 T. edwardsi Bellardi, 1859
 T. flinti Alexander, 1970
 T. fuscolimbata Alexander, 1981
 T. larga Alexander, 1946
 T. obliquefasciata Macquart, 1846
 T. parrai Alexander, 1940
 T. praelauta Alexander, 1949
 T. pura Alexander, 1941
 T. rupicola Doane, 1912
 T. schizomera Alexander, 1940
 T. theobromina Edwards, 1920
 T. wetmoreana Alexander, 1947

Beringotipula 
 Подрод Beringotipula Savchenko, 1961
 T. afflicta Dietz, 1915
 T. appendiculata Loew, 1863
 T. athabasca Alexander, 1927
 T. borealis Walker, 1848
 T. charpalex Byers & Arnaud, 2001
 T. clathrata Dietz, 1914
 T. coloradensis Doane, 1911
 T. comstockiana Alexander, 1947
 T. donaldi Alexander, 1965
 T. dorothea Alexander, 1954
 T. fallax Loew, 1863
 T. helderbergensis Alexander, 1918
 T. inclusa Dietz, 1921
 T. ingrata Dietz, 1914
 T. inyoensis Alexander, 1946
 T. latipennis Loew, 1864
 T. madera Doane, 1911
 T. monoana Alexander, 1965
 T. newcomeri Doane, 1911
 T. paiuta Alexander, 1948
 T. resurgens Walker, 1848
 T. rohweri Doane, 1911
 T. subunca Pilipenko, 1998
 T. unca Wiedemann, 1817
 T. yellowstonensis Alexander, 1946

Dendrotipula 
 Подрод Dendrotipula Savchenko, 1964
 T. curvicauda Alexander, 1923
 T. dichroistigma Alexander, 1920
 T. flavolineata Meigen, 1804
 T. fortistyla Alexander, 1934
 T. hoi Alexander, 1936
 T. isshikii Alexander, 1921
 T. nigrosignata Alexander, 1924
 T. westwoodiana Alexander, 1924

Emodotipula 
 Подрод Emodotipula Alexander, 1966
 T. breviscapha Alexander, 1953
 T. fabriciana Alexander, 1966
 T. goetghebuerana Alexander, 1970
 T. gomina Dufour, 2003
 T. hemmingseni Alexander, 1968
 T. hintoniana Alexander, 1968
 T. holoteles Alexander, 1924
 T. leo Dufour, 1991
 T. marmoratipennis Brunetti, 1912
 T. multibarbata Alexander, 1935
 T. multisetosa Alexander, 1935
 T. naviculifer Alexander, 1920
 T. obscuriventris Strobl, 1900
 T. saginata Bergroth, 1891
 T. shogun Alexander, 1921
 T. stylostena Alexander, 1961
 T. submarmoratipennis Alexander, 1936
 T. tenuiloba Alexander, 1971
 T. vaillantiana Alexander, 1964

Eremotipula 
 Подрод Eremotipula Alexander, 1965

Eumicrotipula 
 Подрод Eumicrotipula Alexander, 1923

Formotipula 
 Подрод Formotipula Matsumura, 1916
 T. cinereifrons de Meijere, 1911
 T. decurvans Alexander, 1950
 T. dikchuensis Edwards, 1932
 T. dusun Edwards, 1933
 T. exusta Alexander, 1931
 T. friedrichi Alexander, 1935
 T. holoserica (Matsumura, 1916)
 T. hypopygialis Alexander, 1924
 T. ishana Alexander, 1953
 T. kiangsuensis Alexander, 1938
 T. laosica Edwards, 1926
 T. leopoldi Alexander, 1937
 T. lipophleps Edwards, 1926
 T. luteicorporis Alexander, 1933
 T. melanomera Walker, 1848
 T. melanopyga Edwards, 1926
 T. obliterata Alexander, 1924
 T. omeicola Alexander, 1935
 T. rufizona Edwards, 1916
 T. rufoabdominalis Alexander, 1927
 T. sciariformis Brunetti, 1911
 T. spoliatrix Alexander, 1941
 T. stoneana Alexander, 1943
 T. tjederana Alexander, 1966
 T. unirubra Alexander, 1935
 T. vindex Alexander, 1940

Hesperotipula 
 Подрод Hesperotipula Alexander, 1947
 T. aitkeniana Alexander, 1944
 T. arnaudi Alexander, 1965
 T. californica (Doane, 1908)
 T. chlorion Alexander, 1965
 T. chumash Alexander, 1961
 T. circularis Alexander, 1947
 T. contortrix Alexander, 1944
 T. coronado Alexander, 1946
 T. derbyi Doane, 1912
 T. fragmentata Dietz, 1919
 T. linsdalei Alexander, 1951
 T. micheneri Alexander, 1944
 T. millardi Alexander, 1965
 T. mutica Dietz, 1919
 T. opisthocera Dietz, 1919
 T. ovalis Alexander, 1951
 T. sanctaeluciae Alexander, 1951
 T. streptocera Doane, 1901
 T. supplicata Alexander, 1944
 T. sweetae Alexander, 1931
 T. trypetophora Dietz, 1919

Indratipula 
 Подрод Indratipula Alexander, 1970
 T. comstockana Alexander, 1970
 T. needhamana Alexander, 1968

Kalatipula 
 Подрод Kalatipula Alexander, 1971
 T. skuseana Alexander, 1971

Labiotipula 
 Подрод Labiotipula Alexander, 1965
 T. leechi Alexander, 1938
 T. macrolabis Loew, 1864
 T. macrolaboides Alexander, 1918
 T. youngi Alexander, 1927

Lindnerina 
 Подрод Lindnerina Mannheims, 1965
 T. bistilata Lundstrom, 1907
 T. dershavini Alexander, 1934
 T. illinoiensis Alexander, 1915
 T. neptun Dietz, 1921
 T. senega Alexander, 1915
 T. serta Loew, 1863
 T. shieldsi Alexander, 1965
 T. subexcisa Lundstrom, 1907
 T. subserta Alexander, 1928

Lunatipula 
 Подрод Lunatipula Edwards, 1931

Mediotipula 
 Подрод Mediotipula Pierre, 1924
 T. anatoliensis Theowald, 1978
 T. brolemanni Pierre, 1922
 T. cataloniensis Theowald, 1978
 T. caucasiensis Theowald, 1978
 T. fulvogrisea (Pierre, 1924)
 T. galiciensis Theowald, 1978
 T. mikiana Bergroth, 1888
 T. nitidicollis Strobl, 1909
 T. sarajevensis Strobl, 1898
 T. siebkei Zetterstedt, 1852
 T. stigmatella Schummel, 1833

Microtipula 
 Подрод Microtipula Alexander, 1912

Nesotipula 
 Подрод Nesotipula Alexander, 1921
 T. pribilovia Alexander, 1921

Nippotipula 
 Подрод Nippotipula Matsumura, 1916
 T. abdominalis (Say, 1823)
 T. anastomosa Edwards, 1928
 T. brevifusa Alexander, 1940
 T. coquilletti Enderlein, 1912
 T. edwardsomyia Alexander, 1964
 T. fanjingshana Yang & Yang, 1988
 T. flavostigmalis Alexander, 1953
 T. kertesziana Alexander, 1964
 T. klapperichi Alexander, 1941
 T. masakiana Alexander, 1968
 T. metacomet Alexander, 1965
 T. phaedina (Alexander, 1927)
 T. pseudophaedina Yang & Yang, 1992
 T. pulcherrima Brunetti, 1912
 T. sinica Alexander, 1935
 T. susurrans Edwards, 1932

Nobilotipula 
 Подрод Nobilotipula Alexander, 1943
 T. brolemanniana Alexander, 1968
 T. collaris Say, 1823
 T. fuiana Alexander, 1949
 T. nobilis (Loew, 1864)
 T. specularis Alexander, 1961
 T. wardleana Alexander, 1968

Odonatisca 
 Подрод Odonatisca Savchenko, 1956
 T. breviligula Alexander, 1956
 T. gouldeni Podenas & Gelhaus, 2000
 T. kamchatkensis Alexander, 1918
 T. nodicornis Meigen, 1818
 T. optiva Alexander, 1921
 T. pribilofensis Alexander, 1923
 T. subarctica Alexander, 1919
 T. timptonensis Savchenko, 1956

Papuatipula 
 Подрод Papuatipula Alexander, 1935
 T. artifex Alexander, 1948
 T. consiliosa Alexander, 1971
 T. cyclopica Alexander, 1948
 T. divergens de Meijere, 1913
 T. gressittiana Alexander, 1971
 T. insperata Young, 1987
 T. koiari Young, 1987
 T. leucosticta Alexander, 1934
 T. lieftincki Alexander, 1971
 T. meijereana Alexander, 1935
 T. melanotis Alexander, 1948
 T. nigritus Young, 1987
 T. nokicola Alexander, 1953
 T. novaebrittaniae Alexander, 1935
 T. obediens Alexander, 1947
 T. omissinervis (de Meijere, 1906)
 T. oneili Young, 1987
 T. pedicioides Alexander, 1948
 T. pensilis Alexander, 1971
 T. satirica Alexander, 1971
 T. staryi Alexander, 1971
 T. strictistyla Alexander, 1971
 T. surcularia Alexander, 1947
 T. toxopeina Alexander, 1971
 T. wibleae Young, 1987

Pectinotipula 
 Подрод Pectinotipula Alexander, 1920
 T. argentina (van der Wulp, 1881)
 T. boliviensis (Alexander, 1946)
 T. titicacae (Alexander, 1944)
 T. tucumana (Alexander, 1946)

Platytipula 
 Подрод Platytipula Matsumura, 1916

Pterelachisus 
 Подрод Pterelachisus Róndani, 1842

Ramatipula 
 Подрод Ramatipula Alexander, 1971
 T. bagchiana Alexander, 1971
 T. bangerterana Alexander, 1964
 T. bilobula Alexander, 1938
 T. flavithorax Brunetti, 1918
 T. kuntzeana Alexander, 1971
 T. octacantha Alexander, 1961
 T. phallacaena Alexander, 1964
 T. pierreana Alexander, 1964
 T. podana Alexander, 1971
 T. shawiana Alexander, 1953

Savtshenkia 
 Подрод Savtshenkia Alexander, 1965

Schummelia 
 Подрод Schummelia Edwards, 1931

Serratipula 
 Подрод Serratipula Alexander, 1965
 T. cylindrata Doane, 1912
 T. graminivora Alexander, 1921
 T. marina Doane, 1912
 T. tristis Doane, 1901

Setitipula 
 Подрод Setitipula Alexander, 1965
 T. esselen Alexander, 1965
 T. rusticola Doane, 1912
 T. trichophora Alexander, 1920

Sinotipula 
 Подрод Sinotipula Alexander, 1935

Sivatipula 
 Подрод Sivatipula Alexander, 1964
 T. alhena Alexander, 1953
 T. bhishma Alexander, 1964
 T. filicornis Brunetti, 1918
 T. lackschewitziana Alexander, 1928
 T. mitocera Alexander, 1927
 T. parvauricula Alexander, 1941
 T. pullimargo Alexander, 1951
 T. suensoniana Alexander, 1940

Spinitipula 
 Подрод Spinitipula Alexander, 1963
 T. citricornis Alexander, 1955
 T. lactineipes Alexander, 1961
 T. spinimarginata Alexander, 1951

Tipula 
 Подрод Tipula Linnaeus, 1758
 T. atlantica Mannheims, 1962
 T. bicolor Loew, 1866
 T. capnioneura Speiser, 1909
 T. chubbi Alexander, 1956
 T. consobrina Theowald, 1984
 T. eumecacera Speiser, 1909
 T. flagellicurta Mannheims, 1958
 T. frater Alexander, 1921
 T. hollanderi Theowald, 1977
 T. hungarica Lackschewitz, 1930
 T. italica Lackschewitz, 1930
 T. kleinschmidti Mannheims, 1950
 T. lobeliae Alexander, 1956
 T. loeffleri Theowald, 1984
 T. lourensi den Hollander, 1975
 T. mediterranea Lackschewitz, 1930
 T. oleracea Linnaeus, 1758
 T. orientalis Lackschewitz, 1930
 T. paludosa Meigen, 1830
 T. plumbea Fabricius, 1781
 T. soror Wiedemann, 1820
 T. speiseriana Alexander, 1930
 T. strigata Loew, 1866
 T. subaptera Freeman, 1950
 T. subcunctans Alexander, 1921
 T. zimbabwensis Theowald, 1984

Tipulodinodes 
 Подрод Tipulodinodes Alexander, 1965
 T. lacteipes Alexander, 1943

Trichotipula 
 Подрод Trichotipula Alexander, 1915

Triplicitipula 
 Подрод Triplicitipula Alexander, 1965
 T. acuta Doane, 1901
 T. aequalis Doane, 1901
 T. barnesiana Alexander, 1963
 T. bellamyi Alexander, 1965
 T. colei Alexander, 1942
 T. doaneiana Alexander, 1919
 T. flavoumbrosa Alexander, 1918
 T. hoogstraali Alexander, 1940
 T. idiotricha Alexander, 1965
 T. integra Alexander, 1962
 T. justa Alexander, 1935
 T. lygropis Alexander, 1920
 T. minensis Alexander, 1936
 T. nastjasta Yang & Yang, 1991
 T. perlongipes Johnson, 1909
 T. planicornis Doane, 1912
 T. praecisa Loew, 1872
 T. pubera Loew, 1864
 T. quaylii Doane, 1909
 T. sanctaeritae Alexander, 1946
 T. silvestra Doane, 1909
 T. simplex Doane, 1901
 T. subtilis Doane, 1901
 T. sylvicola Doane, 1912
 T. triplex Walker, 1848
 T. umbrosa Loew, 1863
 T. variipetiolaris Alexander, 1933
 T. vestigipennis Doane, 1908
 T. williamsii Doane, 1909

Vestiplex 
 Подрод Vestiplex Bezzi, 1924

Yamatotipula 
 Подрод Yamatotipula Matsumura, 1916

Incertae sedis

Примечания 

Комары-долгоножки
Tipula